Бруну Мигель Сантош Лейте (порт. Bruno Miguel Santos Leite; 26 марта 1995, Лиссабон, Португалия), — кабо-вердианский футболист, полузащитник кипрского клуба «Пафос» и национальной сборной Кабо-Верде.

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начал в академии норвежского «Шейда». За первую команду, выступающую в третьем дивизионе, дебютировал в 2012 году. 8 января 2017 года клуб высшего дивизиона «Хёугесунн» объявил о трансфере Лейте. За «арабов» дебютировал 24 апреля в домашней игре с «Молде», выйдя в стартовом составе. Первый гол за клуб забил 8 июля 2018 года в домашней игре со «Саннефьордом», забив четвёртый гол команды на 93-ей минуте (матч закончился со счётом 4:2). Всего за клуб провёл 124 матча, забив 4 гола и отдав 8 голевых передач.

1 августа 2021 года подписал двухлетний контракт с кипрским «Пафосом». За клуб дебютировал 10 декабря в домашнем матче с «АЕЛ», заменив на 71-й минуте Онни Валакари.

Уже в сентябре 2022 года кабовердиец вернулся в «Хёугесунн». В Элитсерии 2022 дебютировал 11 сентября в домашнем матче с «Русенборгом», заменив на 83-й минуте Магнуса Кристенсена.

Карьера в сборной 
За национальную сборную дебютировал 10 октября 2018 года в матче квалификации к Кубку африканских наций в домашнем матче с Танзанией, заменив на 89-й минуте Джанини.

Достижения 
«Хёугесунн»:

 Финалист Кубка Норвегии: 2019

Клубная статистика

Личная жизнь 
Родился в Португалии в семье Хосе Соуза, футболиста и тренера. Несмотря на это, на международном уровне представляет Кабо-Верде. С 12 мая 2018 года также имеет гражданство Норвегии.

Примечания 

 Источники

Внешние ссылки 

 
 Профиль игрока на сайте Soccerway
 Профиль игрока на сайте «Хёугесунна» (архивная копия)
 Профиль игрока на сайте national-football-teams.com
 Профиль игрока на сайте Норвежской футбольной ассоциации
 Профиль игрока на сайте FBref.com
 Профиль игрока на сайте 90minut.pl
 Профиль игрока на сайте Altomfotball.no

Футболисты Кабо-Верде
Игроки ФК «Шейд»
Игроки ФК «Хёугесунн»
Игроки ФК «Пафос»